Километро Треинта и Трес има више значења:

 Километро Треинта и Трес (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро Треинта и Трес, Пасо Реал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику